Karbon peut désigner :

Informatique 

 Karbon : un logiciel de Calligra Suite.

Patronyme 

 Denise Karbon : une skieuse italienne.